L’abhaya-mudrā (devanagari :  ;  ) est une mudrā c'est-à-dire une position définie de la main, dans la culture indienne. Abhaya signifie en sanskrit .

Symbolisme de la mudrā 
L'abhaya-mudrā est un geste qui induit réconfort et salut car il montre la main ouverte, qui dissipe la peur et accorde une protection divine et la béatitude au fidèle. C'est une des premières mudrā que l'on trouve représentées dans un certain nombre d'images hindoues, bouddhistes et jaina.

Position 
L'abhaya-mudrā se fait principalement avec la main droite. Il consiste à placer la main ouverte en face de soi à la verticale élevée dans un geste de protection, la paume ouverte et  les doigts joints. Le pouce est adjacent aux autres doigts. L'avant-bras est plié à angle droit.

Bibliographie 
 Anna L. Dallapiccola: Dictionary of Hindu Lore and Legend. Thames & Hudson, London 2002,  (Wörterbuch der hinduistischen Überlieferungen und Sagen).

Références

Articles connexes
 Glossaire de la mythologie et de l'iconographie hindoues

Bouddhisme
Hatha yoga
Geste
Art bouddhique
Art du monde indien